Монте Карло има више значења:

 Монте Карло
 Монте Карло (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Монте Карло (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Карло (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Карло (филм)
 Монте Карло метода